Avi steht für:

 Avi, Pseudonym von Edward Irving Wortis (* 1937), US-amerikanischer Kinderbuchautor

AVI steht als Abkürzung für:
 Audio Video Interleave, ein Video-Containerformat von Microsoft
 Attic Vase Inscriptions (Attische Vaseninschriften), ein wissenschaftliches Corpus-Projekt der Universität Basel

Siehe auch:
 Avi-Yonah

Abkürzung